Fenggang bezeichnet:

 Fenggang (凤冈县), Kreis in der chinesischen Provinz Guizhou
 Fenggang (Dongguan) (凤岗镇), Großgemeinde der Stadt Dongguan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fenggang (Huaiji) (凤岗镇), Großgemeinde im Kreis Huaiji in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fenggang (Nankang) (凤岗镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Nankang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Fenggang (Yihuang) (凤冈镇), Großgemeinde im Kreis Yihuang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Fenggang (Youyi) (凤岗镇), Großgemeinde im Kreis Youyi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Fenggang (Gushi) (丰港乡), Gemeinde im Kreis Gushi in der chinesischen Provinz Henan
 Fenggang (Nangong) (凤岗街道), Straßenviertel der Stadt Nangong in der chinesischen Provinz Hebei
 Fenggang (Sha) (凤岗街道), Straßenviertel im Kreis Sha in der chinesischen Provinz Fujian